Приз «Двумя составами» учреждён Секцией футбола СССР в 1958 году. Он вручался команде, набравшей наибольшую сумму очков основным и дублирующим составами в чемпионате СССР по футболу.

Обладатели приза

Ссылки 
 Обладатели приза «Двумя составами»

Футбольные награды в СССР